Alexis Gloaguen (né en 1950), écrivain et philosophe français
 Hervé Gloaguen (né en 1937), photographe français
 Laurent Gloaguen (né en 1966), blogueur francophone
 Philippe Gloaguen (né en 1951), homme d'affaires français
 Serge Gloaguen (né en 1943), homme politique français